Weissensee kan syfta på:

 Weissensee (TV-serie) – en tysk TV-serie som premiärvisades 2010

Geografi

Tyskland 

 Weißensee (Thüringen), Thüringen, 
 Weisser See, Berlin, sjö i Weissensee, 
 Weißensee (sjö i Tyskland, Bayern), 
 Weissensee, stadsdel i Berlin,

Österrike 

 Weisssee (sjö i Österrike), Kärnten, 
 Weissensee (sjö i Österrike, Tyrolen), 
 Weißensee (sjö i Österrike, Steiermark), 
 Weissensee (sjö i Österrike, Kärnten), 
 Weißensee (kommun), Kärnten, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, 

Robotskapade Österrikeförgreningar